Christian Christoph Clam-Gallas – aristocratico e mecenate boemo
 Eduard Clam-Gallas – militare austriaco